Graafschap Charolais, een historisch graafschap in Frankrijk
Graaf van Charolais
Charolais (kaas), een Franse kaas die gemaakt wordt in de Bourgogne
Charolais (rund), een runderras
Charollais (schaap), een schapenras